Аджуран — держава на території сучасних Ефіопії та Сомалі.
 Аджуран — народ в Ефіопії.